Соревнования по вольной борьбе на VII летней Спартакиаде народов СССР проходили с 24 по 28 июля 1979 года в Москве. Параллельно был проведён 35-й чемпионат СССР по вольной борьбе.

Медалисты

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984
 Панорама спортивного года 1979 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1980

Вольная борьба на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по борьбе в Москве
Летняя Спартакиада народов СССР 1979
Спорт в России в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1979 году
1979 год в борьбе